Długosiodło est le nom :
 de la gmina de Długosiodło, dans le powiat de Wyszków, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Długosiodło, chef-lieu de cette gmina